Њепорадза може бити:

 Њепорадза (Тренчин), насељено мјесто у округу Тренчин, Тренчински крај, Словачка Република
 Њепорадза (Римавска Собота), насељено мјесто у округу Римавска Собота, Банскобистрички крај, Словачка Република